

Persone 
 Jorge Ramírez  – allenatore di pallacanestro
 Jorge Ramírez  – taekwondoka ecuadoriano
 Jorge Quiroga Ramírez  – politico boliviano
 Jorge Alberto Ramírez  – calciatore argentino
 Jorge Ramírez Gallego  – calciatore colombiano
 Jorge Ramírez  – calciatore peruviano nato nel 1955
 Jorge Ramírez  – calciatore peruviano nato nel 1975
 Jorge Ramírez  – calciatore cubano
 Jorge Ramírez  – calciatore uruguaiano
 Jorge Ramírez Salcedo  – calciatore peruviano

Altro 
 Jorge Ramirez  – personaggio della serie manga e anime Holly e Benji